Amapola mestiza puede referirse al nombre común de dos plantas del género Papaver:
 El nombre común de la planta Glaucium flavum
 El nombre común de la planta Papaver rhoeas; o 
 El nombre común de la planta Papaver hybridum'''''.